Koevoet (Ку́фут: , на африкаанс «гвоздодёр»), также Operasie K или SWAPOL-COIN/SWAPOL-TIN (от South West Africa Police Counter-Insurgency/Suid Wes Afrika Polisie Teen-Insurgensie)) — контрпартизанское подразделение полиции Юго-Западной Африки (Намибии) времён апартеида для борьбы с партизанами национально-освободительного движения СВАПО.

Контрпартизанский полк полиции Юго-Западной Африки времён апартеида сформирован под руководством полковника (затем генерал-майора) полиции ЮАР Ганса Дреера в 1978 году в рамках т. н. операции K (Operasie K). Примером организации контрпартизанского подразделения служили колониальные контрпартизанские части ВС Португалии («Флешас») и полк спецназа «Скауты Селуса» ВС Родезии (как образец боевой многорасовой части).

Численность полка Куфут в 1980 гг. насчитывала до тысячи человек (до 300 белых офицеров и сержантов полиции ЮАР и констебли-следопыты негритянской народности овамбо). Офицеры набирались из состава полиции ЮАР и ЮЗА и проходили подготовку в частях спецназа СВ ЮАР. Боевая группа включала до четырех отделений (десять констеблей-следопытов с белым сержантом полиции ЮАР на бронеавтобусе Casspir) Служба проходила следующим образом: неделя засад и неделя отдыха на базе — в лагере Ошакати. Борьба велась с подразделениями СВАПО, но сопровождалась репрессиями против местного населения, пытками и убийствами задержанных, массовыми изнасилованиями и тому подобными преступлениями.

За время существования полк потерял 153 человека, уничтожив при этом почти четыре тысячи партизан СВАПО. Антитеррористический полк расформирован осенью 1989 года, после провозглашения независимости Намибии.

Примечания

Литература 
 
 
  
 Stiff, P. The Covert War: Koevoet Operations in Namibia 1979—1989, Galago Publishing Pty Ltd, 2000. ISBN 1-919854-03-7

Ссылки 
 United Nations Transition Assistance Group
 Elite Crowbar Unit footage

Спецслужбы ЮАР
История ЮАР
История Намибии
Полиция ЮАР
Спецназ правоохранительных органов